Schoppen steht für:

 Schoppen, ein Gefäß bzw. Flüssigkeitsmaß 
 Schoppen (Amel), ein belgischer Ort
 Schilfinseln des Neusiedler See#Schilfgürtel

Schoppen ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Schoppen (1860–1933), deutscher Kommunalpolitiker

Siehe auch:

 Shoppen
 Schoppe
 Schopen
 Schuppen